

Geografia 
 Riacho Doce (Maceió), bairro de Maceió, capital do estado brasileiro de Alagoas
 Riacho Doce (Manaus), bairro de Manaus, capital do estado brasileiro de Amazonas
 Praia do Riacho Doce, praia ao sul da Bahia e norte do Espírito Santo
 Riacho Doce (Bahia), riacho que divide o litoral dos estados do Espírito Santo e da Bahia

Livro 
 Riacho Doce (livro), livro de José Lins do Rego (1939)

Televisão 
 Riacho Doce (minissérie), minissérie da Rede Globo (1990)

Desambiguação